Edgar  se poate referi la:

 Nume

Edgar este un nume de familie sau prenume masculin de origine anglosaxonă (ead = proprietar, avere și gar = lance) tradus ar fi: cel care apără proprietatea sa cu lancea sau sulița.

 Ziua onomastică este sărbătorită la data de 8 iunie
 'Persoane cunoscute ce poartă acest prenume:
 Regele Edgar al Angliei (939-975)
 Regele Edgar al Scoției (1074-1107) 
 Edgar Allan Poe scriitor american
 Edgar Degas pictor francez
 Edgar Wallace scriitor englez
 Edgar Rice Burroughs scriitor american
 Edgar Varèse compozitor francez

 Muzică
 1889 Edgar'' – operă de Giacomo Puccini

Vezi și 
 Listă de zile onomastice.

Nume de familie
Prenume masculine